

Бартломейовиці — село в гміні Осенцини Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Бартломейовиці — село в гміні Вонвольниця Пулавського повіту Люблінського воєводства